

België 
 Heilig Kruiskerk (Boekhoute)
 Heilig Kruiskerk (Elsene)
 Heilig-Kruiskerk (Guvelingen)
 Heilig Kruiskerk (Heusden)
 Heilig Kruiskerk (Korbeek-Lo)
 Heilig Kruiskerk (Lebbeke)
 Heilig Kruiskerk (Lotenhulle)
 Heilig Kruiskerk (Luik)
 Heilig Kruiskerk (Mechelen)
 Heilig Kruiskerk (Neerwinden)
 Heilig Kruiskerk (Oude God)
 Heilig Kruiskerk (Runkst)
 Heilig Kruiskerk (Sint-Kruis-Winkel)
 Heilig Kruiskerk (Stekene)
 Heilig Kruiskerk (Turnhout)
 Heilig Kruiskerk (Vorsen)
 Heilig Kruiskerk (Vrasene)
 Heilig Kruiskerk (Watermaal-Bosvoorde)
 Heilig Kruiskerk (Zwijndrecht)

Duitsland 
 Heilig Kruiskerk (Berlijn)
 Kreuzkirche (Dresden)
 Heilig Kruiskerk (Geisenheim)
 Heilig Kruiskerk (Hildesheim)
 Heilig Kruiskerk (Landsberg am Lech)
 Heilig Kruiskerk (München)
 Heilig Kruiskerk (München-Forstenried)
 Heilig Kruiskerk (Münster)
 Heilig Kruiskerk (Offenburg)

Frankrijk 
 Kathedraal van het Heilige Kruis van Orléans

Luxemburg 
 Heilig Kruiskerk (Lieler)

Nederland 
 Heilig Kruiskerk (Amersfoort) te Amersfoort
 Kruiskerk (Geleen), voormalig hervormd kerkgebouw
 Heilig Kruiskerk (Hoek) te Hoek (Terneuzen)
 Heilig Kruiskerk (Roosendaal), voormalig RK sinds 2003 in gebruik bij de PKN als Kruiskerk
 Heilig Kruiskerk (Tilburg), gesloopt in 2008

Polen 
 Heilige Kruiskerk (Krakau)
 Heilig Kruiskerk (Warschau)

Zie ook 
 Heilig-Kruiskapel (doorverwijspagina)
 Kruisverheffingskerk (doorverwijspagina)

Kruiskerk